Szerelem utolsó vérig – Stephen Kay 1997-ben bemutatott filmje
Szerelem utolsó vérig – Dobray György 2002-ben bemutatott filmje